Дашковецька сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Дашковецька сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район